El Kantara har flere betydninger:
 El Kantara (Algeriet) – by i Algeriet
 El Kantara (Tunesien) – by i Tunesien
 El Kantara (skib) – fransk skib som deltog i Slaget om Dakar